Eerste Slag bij Franklin
 Tweede Slag bij Franklin